Isariella är ett släkte av svampar. Isariella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Isariella